Григорян, Карен:
* Григорян, Карен Ашотович (1947 — 1989) ― советский и армянский шахматист.
 Григорян, Карен Акопович (род. 1995) — армянский шахматист, гроссмейстер.